Buslijn 9 is een buslijn in de Belgische stad Gent. De lijn verbindt de Driesdreef in Mariakerke met de Groeningewijk in Gentbrugge. Het traject verloopt ruwweg als volgt: Mariakerke Driesdreef - Mariakerke Post - Rooigemlaan - Sint-Pietersstation - Ledebergplein - Gentbrugge Braemkasteel - Gentbrugge Groeningewijk.

Geschiedenis 
Op een gedeelte van het traject van buslijn 9 (Sint-Pietersstation - Arsenaal Gentbrugge) reed vroeger een tram 9. 

Na de sluiting van het Zuidstation op 7 oktober 1928 werd het noodzakelijk Ledeberg korter te verbinden met het Sint-Pietersstation. Om de verbinding te realiseren moest men op de Lievenslaan maar een paar honderd meter tramsporen plaatsen.
Toen de lijn werd geopend was de eindhalte ter hoogte van de Hoveniersstraat. Op 16 januari 1929 reed de tram reeds door naar het Arsenaal te Gentbrugge.

Op 16 april 1930 werd de lijn verlengd tot aan het Rabot via de Coupure Rechts en de Begijnhoflaan. Op 3 januari 1932 reeds werd lijn 9 al terug ingekort tot het traject Arsenaal - Sint-Pietersstation. De lijn van het Sint-Pietersstation naar het Rabot werd doorgetrokken naar de Muide en kreeg het nummer 10.

Op 16 november 1933 werd tramlijn 10 afgeschaft en bediende lijn 9 weer het volledige traject Arsenaal - Sint-Pietersstation - Rabot - Muide. Dit bleef zo tot lijn 10 weer van start ging op 2 oktober 1940.

De laatste rit was op 13 september 1963. Deze lijn was de kortstlevende Gentse tramlijn; ze was net geen 35 jaar in gebruik.

Traject Lijn 9 
 Lijn 9 Gentbrugge Groeningewijk → Sint-Pietersstaion → Mariakerke Driesdreef ↔ Mariakerke Driesdreef → Sint-Pietersstation → Gentbrugge Groeningewijk heeft 52 haltes in totaal, dit in Gentbrugge, Ledeberg, Gent en Mariakerke.

 Gentbrugge Groeningewijk 
 Gentbrugge De Guchteneerestraat (enkel richting Mariakerke)
 Gentbrugge Voordries 
 Gentbrugge Meersemdries 
 Gentbrugge Dienstencentrum 
 Gentbrugge Verhaerenlaan 
 Gentbrugge Schooldreef 
 Gentbrugge Arsenaal 
 Gentbrugge Stelplaats 
 Ledeberg Ledebergplein  
 Ledeberg Eggermontstraat 
 Ledeberg Gaston Crommenlaan 
 Gent Zomerstraat 
 Gent Zwijnaardsesteenweg 
 Gent Krijgslaan
 Parkplein(enkel richting Gentbrugge)
 Gent Sint-Pietersstation
 Gent Meersstraat  
 Gent Sportstraat 
 Gent Patijntjesstraat 
 Gent Yachtdreef 
 Gent Andrieslaan 
 Gent Beneluxplein 
 Gent Overzet 
 Gent Einde Were (enkel richting Mariakerke)
 Gent Eiland Malem 
 Gent Appelstraat 
 Gent Biezenstuk 
 Gent Rooigemlaan 
 Gent Guislainbrug 
 Gent Ferrerlaan (enkel richting Mariakerke)
 Gent Staakskenstraat 
 Mariakerke Vaartstraat 
 Mariakerke Eeklostraat 
 Mariakerke Lusthoflaan 
 Mariakerke Ruiterlaan (enkel richting Mariakerke)
 Damstraat (enkel richting Gentbrugge)
 Mariakerke Losweg 
 Mariakerke Kollekasteel 
 Mariakerke Dienstencentrum  
 Mariakerke Mariakerkebrug 
Enkele bediening (blok rond Mariakerke):
Mariakerke Post
Mariakerke Kerk
Mariakerke Minoodtlaan
Mariakerke Rodonkstraat
Mariakerke Verschansingstraat
Mariakerke Driesdreef
Mariakerke Beekstraat
Mariakerke Cypresdreef
Mariakerke Vliegpleinkouter
Mariakerke Kerk
Mariakerke Post

Buslijn in Oost-Vlaanderen
9